Tomasz Wiśniewski (1897–1980) – polski działacz socjalistyczny i komunistyczny.
 Tomasz Wiśniewski (ur. 1958) – polski dziennikarz, kulturoznawca i historyk.
 Tomasz Wiśniewski (ur. 1997) – polski piłkarz ręczny, reprezentant Polski.
 Tomasz Wiśniewski – polski inżynier, profesor.